Hedwig von Brandenburg ist der Name folgender Personen:

 Hedwig von Brandenburg (1540–1602), Prinzessin von Brandenburg durch Heirat Herzogin zu Braunschweig und Lüneburg sowie Fürstin von Braunschweig-Wolfenbüttel
 Hedwig Jagiellonica (1513–1573), durch Heirat Kurfürstin von Brandenburg
 Hedwig Sophie von Brandenburg (1623–1683), Prinzessin von Brandenburg durch Heirat Landgräfin von Hessen-Kassel
 Hedwig von Münsterberg-Oels (1508–1531), durch Heirat Markgräfin von Brandenburg-Ansbach